Ruohonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1958-2016), anthropologue et documentariste finlandais
 (né en 1960), compositeur et directeur de théâtre finlandais
Pirkko Ruohonen-Lerner (née en 1957), femme politique  finlandaise
 (né en 1971), joueur américain de curling

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois